Panola County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Panola County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Panola County (Texas) – okres státu Texas